Кастальди, Альфонсо  (1874 — 1942) — румынский и итальянский композитор, дирижёр и педагог. 
 Кастальди, Винченцо (1916—1970) — итальянский шахматист, международный мастер (1950).
 Кастальди, Памфилио (1390—1470) — считался в Италии изобретателем подвижных букв, за что ему воздвигнут в 1868 памятник в Фельтре.